

Persone
Anne O'Hare McCormick (1882-1954) – giornalista statunitense
Chris O'Hare (1990) – mezzofondista britannico
Damian O'Hare (1977) – attore nordirlandese
Denis O'Hare (1962) – attore statunitense
John O'Hare (1946) – ex calciatore scozzese
Kevin O'Hare (1965) – ballerino e direttore artistico britannico
Lisa O'Hare (1983) – attrice e soprano britannico
Michael O'Hare (1952-2012) –attore statunitense
Sarah O'Hare, Sarah Murdoch nata O'Hare (1972) – supermodella e attrice australiana

Altro
Tulip O'Hare – personaggio della serie a fumetti Preacher
Aeroporto Internazionale O'Hare – aeroporto di Chicago